Plata nativa
 Plata (color)
 Plata (recipient)
 Plata (element)
 Riu de la Plata és l'estuari creat pel riu Paraná i el riu Uruguai 
 Manitas de Plata, nom real Ricardo Baliardo, músic.
 El Dofí del Plata és una petita espècie de cetacis que viu a les aigües costaneres del sud-est sud-americà